El término sabayón puede hacer referencia a:
Zabaglione (pronunciado "sabayón"), un postre italiano.
Sabayon Linux, un sistema operativo para ordenadores.
Sabayon (software) herramienta software para la administración de sistemas Linux empleando un Gnome desktop.
Sabayon (salsa) una salsa.